Bottomley ist ein Ort in West-Yorkshire:

 Bottomley, West Yorkshire

Bottomley ist ein ursprünglich aus West-Yorkshire stammender britischer Familienname folgender Personen:
 Arthur Bottomley (1907–1995), britischer Politiker (Labour)
 Averil Maud Bottomley (1889–1984), südafrikanische Mykologin
 Esther Bottomley (* 1983), australische Skilangläuferin
 Gordon Bottomley (1874–1948), britischer Dichter
 Henry Bottomley (* 1963), Statistiker
 Horatio Bottomley (1860–1933), britischer Politiker, Journalist und Betrüger
 James Bottomley (* 1920), britischer Diplomat und Knight Commander 
 James Thomson Bottomley (1845–1926), irischer Physiker und Chemiker
 Jim Bottomley (1900–1959), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 John Bottomley (* 1969), kanadischer Songwriter
 Norman Bottomley (1891–1970) britischer Luftmarschall
 Peter Bottomley (* 1944), britischer Politiker
 Reginald Bottomley (1856–1933), britisch-luxemburgischer Tiermaler
 Samuel Bottomley (* 2001), britischer Schauspieler
 Virginia Bottomley, Baroness Bottomley of Nettlestone (* 1948), britische Politikerin der Konservativen
 William Bottomley (1816–1900), deutsch-englischer Tiermaler